Fürth Klinikum (ziekenhuis), een ziekenhuis in Fürth.
Fürth Klinikum (metrostation), een station van de metro van Neurenberg.